Giebisch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Giebisch (1927–2020), österreichisch-US-amerikanischer Mediziner
 Hans Giebisch (1888–1966), österreichischer Dichter
 Leopold Giebisch (* 1901; † unbekannt), österreichischer Fußballspieler